Даринка Гвозденовић је била југословенска и  босанскохерцеговачка  филмска и позоришна глумица.

Улоге 
{| class="wikitable"  style="text-align:center;"
!
!1960
!1970
!1980
!Укупно
|-
! style="text-align:left;" | Дугометражни филм
|3
|1
|0
|4
|-
! style="text-align:left;" | ТВ филм
|0
|3
|1
|4
|-
! style="text-align:left;" | ТВ серија
|0
|2
|0
|2
|-
! style="text-align:left;" | Укупно
|3
|6
|1
|10
|}

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960.-те_
|-
| 1962. || Мачак под шљемом  || Звонарова жена (као Д. Гвозденовић)
|-
| 1966. || Сретни умиру двапут  || /
|-
| 1968. || Уђи, ако хоћеш  || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970.-те
|-
| 1972. || Валтер брани Сарајево  || Жена која у групи чека да преузме мртво тијело свог сина
|-
| 1973. || Со (ТВ филм) || /
|-
| 1974. || Валтер брани Сарајево (ТВ серија) || Жена
|-
| 1976. || Мрави (ТВ филм) || /
|-
| 1977. || Поробџије (ТВ серија) || /
|-
| 1977. || Посјета (ТВ филм) || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1980.-те
|-
| 1980. || Ћилим (ТВ филм) || /
|}

Спољашње везе 
 

Босанскохерцеговачке глумице
Југословенски глумци